Сезон 1905—1906 у Серії А — 9-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Вінтертур.

Схід

Група 1

Група 2

Фінал 
 Цюрих 0-5 Вінтертур

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1906
Швейцарія
Швейцарія